Niemand ist bei den Kälbern steht für:

 Niemand ist bei den Kälbern (Roman), Roman von Alina Herbing (2017)
 Niemand ist bei den Kälbern (Film), deutsches Filmdrama von Sabrina Sarabi (2021)